El término Francisco Javier Mina puede referirse a:

 Personas
 Francisco Xavier Mina, militar e independentista español natural de Navarra;
 Francisco Javier Mina Mariñelarena, futbolista español natural de Pamplona.

 Localidades
 Francisco Javier Mina, localidad en el estado de Sonora;
 Francisco Javier Mina, localidad en el estado de Tlaxcala;
 Francisco Javier Mina, localidad de Macuspana en el estado de Tabasco;
 Francisco Javier Mina, localidad de Teapa en el estado de Tabasco;
 Francisco Javier Mina, localidad en el estado de Veracruz;
 Francisco Javier Mina, localidad en el estado de Chiapas;
 Chipilo de Francisco Javier Mina, localidad en el estado de Puebla;
 Colonia Francisco Javier Mina, localidad en el estado de Guanajuato;

 Otros
 Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina, en Tampico, Tamaulipas.